Bengt Birgersson och liknande namn kan syfta på

Bengt Birgersson (Folkungaätten), (1254–1291)
Bengt Birgersson (teolog) (född 1946), svensk teolog